Гордон Форбс:
 Форбс, Гордон (1934—2020) — южноафриканский теннисист.
  (род. ок. 1959) — канадский фигурист.